Bes − bóg egipski
 Bes − herb szlachecki
 BES − usługa Best Effort Delivery

Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Bes − polski oficer
 Władysław Bes − polski oficer